Villalba de los Barros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de los Barros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villalba de los Barros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar